Bordils kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bordils (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Bordils (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar